Вулиця Дігтя́рна — вулиця в історичному центрі Одеси, від вулиці Успенської до Лютеранського провулка. Вулиця є однією з меж площі Льва Толстого.

Поштовий індекс Укрпошти — 65020.

Історія 
На карті міста з'явилась у 1818 р. як Дігтярний ряд. Стала вулицею з 1828 р.

Вулицю декілька разів перейменовували:
 з 1927 до 1941 р. — вулиця Менделе Мойхер-Сфорім на честь єврейського письменника, який жив та працював на цій вулиці в школі Талмуд-Тора
 у 1955-1965 рр. — вулиця Вишинського на честь Міністра іноземних справ СРСР, Генерального прокурора СРСР та РСФСР, уродженця Одеси А.Я. Вишинського
 у 1965-1994 рр. — вулиця Радянської міліції
 з 1994 р. — Дігтярна вулиця.

Відомі мешканці 
 У музичній школі № 2 (буд. № 7) вчився відомий радянський композитор Модест Табачников (1913—1977).
 У будинку № 10 жили — Леонід Утьосов, художник Яків Ольшанецький (квартира № 12).

Примітки

Посилання 

 
 
Где идём? Улица Дегтярная 

Дігтярна